Елизабет има више значења:
 Елизабет (Њу Џерзи)
 Елизабет (Западна Вирџинија)
 Елизабет (Илиноис)
 Елизабет (Индијана)
 Елизабет (Колорадо)
 Елизабет (Луизијана)
 Елизабет (Минесота)
 Елизабет (Пенсилванија)